Franciaország
Rom, település Deux-Sèvres megyében

 Németország
Rom, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban

Egyéb
Rom (Star Trek)
Rom, a svájci Münster-völgy területén eredő folyó
Rom, valami következtében részben megsemmisült építmény maradványa
ROM, számítástechnikában csak olvasható memória rövidítése